Бори́с О́сипович Богда́нов (, Одесса — , Москва) — участник российского революционного движения, меньшевик, член исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.

Биография 
Родился в еврейской семье занятого в лесоторговле купца первой гильдии Осипа Борисовича Богданова и Софьи Эммануиловны Богдановой. Окончил Одесское коммерческое училище Николая I (1902).

Участник социал-демократических кружков с 1901 года. По сообщению дочери, Б. О. Богданов был первым представителем одесских социал-демократов, проникших на восставший броненосец «Потёмкин».

В 1907 избран членом Петербургского комитета РСДРП, меньшевик. До 1913 года неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В 1910 году женился, в 1916 году у него родилась дочь.

В годы Первой мировой войны — оборонец. В 1915 становится секретарем рабочей группы Военно-Промышленного комитета. 27 января 1917 арестован вместе с другими членами рабочей группы.

Освобожден 27 февраля 1917 года в ходе Февральской революции. Сразу стал членом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и его исполнительного комитета.

В апреле 1917 года выступает против участия социалистов во Временном правительстве. В мае — делегат Всероссийской конференции меньшевистских и объединённых организаций РСДРП. Участник 1-го Всероссийского съезда Советов, Объединительного съезда меньшевиков (август 1917 года). Активный участник борьбы с корниловщиной, член Комитета народной борьбы с контрреволюцией. В сентябре 1917 года был участником Демократического совещания.

Был противником Октябрьской революции. В июле 1918 года арестован и заключён в Петропавловскую крепость. Осенью 1918 года был освобождён и уехал в Одессу. Там был членом местного Совета рабочих депутатов.

В декабре 1920 года был арестован вместе со всей меньшевистской фракцией Совета рабочих депутатов и отправлен во Владимир. Осенью 1921 года был освобождён, приехал в Москву, работал в ВСНХ.

В декабре 1922 года был вновь арестован и по решению Комиссии НКВД заключён в Архангельские концентрационные лагеря сроком на 2 года. В июле 1923 года был переведён в СЛОН. По окончании срока заключения в декабре 1924 года по решению Особого Совещания при Коллегии ОГПУ был сослан в Усть-Цильму на 3 года. В апреле 1925 года вновь арестован по подозрению в подготовке побега из ссылки, в июле 1925 года был освобожден.

После освобождения из ссылки в январе 1928 года переехал в Баку. В июле 1928 года был там арестован и выслан в Симферополь на три года, где работал в Госплане Крымской АССР.

В феврале 1931 года был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и участи в контрреволюционной организации, Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило его к 3 годам заключения. Его направлили в Суздальский политизолятор. В 1932 году оставшийся срок заключения был заменён ссылкой в Томск. Там он работал в «Шахтстрое». Осенью 1934 года после окончания срока ссылки переехал в Омск.

В июле 1937 года вновь арестован, и в апреле 1940 года Особое совещание при НКВД СССР приговорило его к 8 годам ИТЛ. Отбывал срок в Каргопольлаге.

Был освобожден из лагеря только в январе 1947 года и сослан в Сыктывкар, затем в 1948 году выслан в Петропавловск. Там весной 1949 года был вновь арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и участи в контрреволюционной организации, и Особое совещание приговорило его к 10 годам ИТЛ.

В феврале 1955 года был досрочно освобождён по состоянию здоровья, был направлен в Зубово-Полянский дом инвалидов.

В 1956 году был реабилитирован по всем делам с 1928 года. Тем не менее, ему не было позволено вернуться в Москву, и он поселился в Александрове. В Москве ему разрешили поселиться лишь в конце 1959 года, незадолго до смерти.

Полностью реабилитирован Указом от 13 августа 1990 года.

Скончался в Москве в 1960 году. Похоронен на Донском кладбище.

Семья 
Жена — Ольга Альбертовна Дыхно (1889—1974), дочь казённого раввина Одессы, купца первой гильдии Абы (Альберта) Михайловича Дыхно (1853 — после 1918). Её брат — доктор медицинских наук Михаил Альбертович Дыхно (1882—1966), учёный в области социальной гигиены (его жена — доктор медицинских наук Мина Александровна Дыхно, 1881—1948, акушер-гинеколог; сын — доктор медицинских наук Александр Михайлович Дыхно, 1909—1957, хирург и анатом).

Примечания

Ссылки
 Биография
 Обзор могилы Б. Богданова

Революционеры России
Ссыльные революционеры
Сосланные в Архангельскую область
Меньшевики
Выпускники Одесского коммерческого училища
Посмертно реабилитированные в СССР
Репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Похороненные на Донском кладбище